Энди Ритчи () или Эндрю Ритчи () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Ритчи, Энди (английский футболист) (род. 1960) — английский футболист и футбольный тренер.
 Ритчи, Энди (шотландский футболист) (род. 1956) — шотландский футболист.